Maison des Ingénieurs est le nom de plusieurs maisons remarquables à La Réunion :
La maison des Ingénieurs du 592-608 rue Amiral Bosse, au Port.
La maison des Ingénieurs du 638 rue Amiral Bosse, au Port.
La maison des Ingénieurs du 688-712 rue Amiral Bosse, au Port.
La maison des Ingénieurs du 746-771 rue Amiral Bosse, au Port.